Flash Gordon (1936) amerikai filmsorozat (13 fejezet)
 Flash Gordon (1980) angol–olasz–holland–amerikai sci-fi film
 Flash Gordon (1980) a Queen kilencedik stúdióalbuma, az 1980-as film zenéje
 Flash Gordon (1954–1955) amerikai–nyugatnémet televíziós sorozat
 Flash Gordon (1979–1982) amerikai animációs televíziós sorozat
 Flash Gordon (1996–1997) kanadai–francia animációs televíziós sorozat
 [[Flash Gordon (televíziós sorozat, 2007)|Flash Gordon]]'' (2007–2008) amerikai–kanadai televíziós sorozat